Boston heißen folgende geographische Objekte:

 Borough of Boston, Verwaltungsbezirk in der Grafschaft Lincolnshire
 Boston Township – mehrere Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten

Orte, Ortsteile:
 Neu Boston, Wohnplatz von Storkow (Mark) in Brandenburg
 Boston (Davao Oriental), Stadtgemeinde in der Provinz Davao Oriental, Philippinen
 Boston (Irland), Móinín na gCloigeann, Ort im County Claire, Irland
 Boston (Lincolnshire), Mittelstadt in England, Vereinigtes Königreich
 Boston (Südafrika), Kleinstadt in KwaZulu-Natal, Südafrika
 Boston (Usbekistan), Ort in der Provinz Fargʻona, Usbekistan
Vereinigte Staaten:
 Boston (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston (Indiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston Massachusetts (Hauptstadt), Vereinigte Staaten
 Boston (Michigan), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston (New York), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Boston (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Baulichkeiten:
 Boston Block, in Sioux City, Iowa 
 Boston Building, in Denver, Connecticut 
 Boston Flour Mill, in Shedd, Oregon 
 Boston Manufacturing Company, in Waltham, Massachusetts 
 Boston Naval Shipyard, in Boston, Massachusetts 

Seen:
 Boston Lake – mehrere Seen

Boston ist der Familienname folgender Personen:
 Al Boston (* 1968), Pseudonym des deutschen Sängers und Songschreibers Achim Kliebsch
 Bernie Boston (1933–2008), US-amerikanischer Fotograf und Fotojournalist
 Billy Boston (* 1934), walisischer Rugby-League-Spieler
 Brad Boston (* 1974), kanadischer Segler
 Byron Boston, US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football
 Henry Lightfoot Boston (1898–1969), sierra-leonischer Generalgouverneur
 Mark Boston (* 1949), US-amerikanischer Bassist und Gitarrist
 Nigel Boston (* 1961), US-amerikanischer Mathematiker
 Rachel Boston (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Ralph Boston (* 1939), US-amerikanischer Weitspringer
 Roseina Boston (* 1935), australische Gumleaf-Musikerin
 Roy Boston, deutscher Musiker
 Terence Boston, Baron Boston of Faversham (1930–2011), britischer Politiker

Boston steht außerdem für:
 Boston (Tanz), spezielle Form eines Walzers
 Boston-Tiegelpresse, eine Druckpresse
 (58221) Boston, ein Asteroid
 Boston Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 ein militärischer Flugzeugtyp, siehe Douglas A-20
 USS Boston, eine Reihe von Schiffen der US-Navy
 eine Flügel- und Klaviermarke der Firma Steinway & Sons, siehe Steinway & Sons#Marken
 Boston (Band), eine US-amerikanische Rockband
 Boston (Album), erstes Studioalbum der Band Boston (1976)
 Boston (Kartenspiel), ein Spiel
 Boston (Film), US-amerikanischer Film von Peter Berg aus dem Jahr 2016
 Boston (Roman), ein Roman von Upton Sinclair aus dem Jahr 1928

Siehe auch:
 Bosten